Aleksandr Rodionov (volley-ball) (né en 1990), joueur russe de volley-ball
Aleksandr Rodionov (voile) (?-?), skipper russe